Olivier Durand-Mille, né le 28 octobre 1946 à Paris, est un journaliste politique français écrivant sous le pseudonyme d’Olivier Pognon.

Biographie 
Titulaire d’une maitrise de sciences économiques, il commence sa carrière dans la banque au Crédit Lyonnais puis à la Banque de l’Union occidentale.

En 1976 il devient journaliste politique à Paris-Normandie, puis rejoint très vite Le Figaro où il passe l’essentiel de sa carrière (1977-2008). Au cours de ces trente ans il est journaliste parlementaire et spécialiste de nombreux sujets (questions institutionnelles, parlement, partis du centre et de l’extrême droite).

La signature d’Olivier Pognon est également très fréquente dans les pages débats et opinions jusqu’en 2008.

En 1986, il réalise « La carte des pouvoirs », un plan schématique de la Constitution de la  République, qui a été diffusée à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires.

À partir de 1989, Olivier Durand-Mille est également Chargé de cours à l’Université Paris XIII.

Les Responsables, essai politique sur les mandats présidentiels de Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac est publié en octobre 2017. Le livre est présenté dans la presse comme « une chronique minutieuse de la vie politique française de l’après de Gaulle ».

En septembre 2022, le journaliste s’essaie en historien et publie une biographie de Florimond Robertet, un personnage central de la Renaissance française, très influent sous les règnes de Charles VIII, Louis XII et François . Pour ce travail, Olivier Durand-Mille s’est plongé pendant deux ans dans les archives de la BNF.

Olivier Durand-Mille est le fils de l’historien Edmond Pognon.

Décoration 
 Officier de l’Ordre National du Mérite.

Ouvrages

Références

Liens externes 

Collaborateur du Figaro